Gülcher steht für:
 Gülcher (Haan) (auch Gülchers, Gulicher, Guyigers, Guligers), ein Wohnplatz in der Mittelste Honschaft Haan

Gülcher ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gülcher (1849–1922), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Edwin Gülcher (Theodor Edwin Gülcher; 1822–1870), deutscher Verwaltungsjurist
 Edwin Gülcher, Pseudonym von Georg Thiemann-Groeg (1881–1953), deutscher Journalist